Сумон-Сен-Кантен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.
 Сумон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро.
 Сумон — адміністративно-територіальна одиниця в Туві.